Ottavio Scotti (1680-1748), architetto;
 Ottavio Scotti (1904-1975), scenografo.